Exhall kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Exhall (Nuneaton and Bedworth),  ort i Warwickshire, England,  
 Exhall, Stratford-on-Avon, ort i Warwickshire, England,